De caucus van Iowa in 2012 was een voorverkiezing in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012. Sinds de presidentsverkiezing van 1972 is de caucus van Iowa de eerste voorverkiezing van het seizoen. In 2012 viel de caucus, net zoals in 2008, op 3 januari. Barack Obama won de Democratische nominatie zonder veel tegenstand. In de Republikeinse caucus won Rick Santorum erg nipt van Mitt Romney.

Democratische caucus 
Voor de Democraten stond de winnaar zo goed als vast. Voormalig president Barack Obama won de nominatie in Iowa met 98,46% van de stemmen. Zo'n 25.000 individuen steunden president Obama in de Democratische caucus. Andere Democratische kandidaten waren de pro-life activist Randall Terry, schrijver Darcy Richardson en performance-artiest Vermin Supreme.

Republikeinse caucus 

Het Republikeinse veld was nogal verdeeld en onstabiel in de maanden voorafgaand aan de caucus van Iowa. In de laatste week voor de caucus deden vooral Mitt Romney en Ron Paul het goed in de opiniepeilingen. Rick Santorum maakte bovendien een plotse opmars in de peilingen.

De resultaten die direct na de caucus werden vrijgegeven, gaven aan dat Mitt Romney met 30.015 stemmen (24,55%) een nipte overwinning op Rick Santorum behaald had, die 30.007 stemmen (24,54%) haalde. De resultaten bleken echter niet accuraat te zijn. Op 19 januari werden de hertelde, officiële stemuitslagen bekendgemaakt. Daaruit bleek dat niet Romney, maar Santorum de verkiezing in Iowa gewonnen had.

Op 4 januari kondigde Bachmann aan dat ze haar presidentiële campagne stopzette. Rick Perry kondigde na afloop van de caucus aan zijn campagne te herevalueren. Op 4 januari werd bekendgemaakt dat Perry nog niet opgaf en dat hij verder campagne ging voeren in New Hampshire en South Carolina, de twee eerstvolgende primary's.

Zie ook 
 Caucus van Iowa 2008

Caucus 2012
Iowa